Sheppard este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Mark Sheppard (n. 1964), actor și muzician britanico-american
 Mel Sheppard (1883-1942), atlet american